Haslacherhof ist der Name von Orten:

 Haslacherhof (Markdorf), Ortsteil der Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Haslacherhof (Tengen), Ortsteil der Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Haslacherhof (Sauldorf), Ortsteil der Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Haslachhof